Luchthaven Koltsovo, een internationale luchthaven in de Oeral
 Koltsovo (Jekaterinenburg), een voormalige nederzetting met stedelijk karakter bij deze luchthaven, nu onderdeel van de Russische stad Jekaterinenburg
 Koltsovo (Novosibirsk), een nederzetting met stedelijk karakter bij de Russische stad Novosibirsk met de status van naoekograd